Baudreville ist der Name folgender Gemeinden in Frankreich:

 Baudreville (Eure-et-Loir)
 Baudreville (Manche) (ehemalige Gemeinde)